Рави́ль Габдрахма́нович Фахрутди́нов (14 марта 1937; деревня Карелино, Балтасинский район, Татарская АССР, СССР — 10 марта 2014) — советский и российский/татарский историк-археолог, доктор исторических наук. Главный научный сотрудник отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Популяризатор науки. Специалист в области археологии Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, а также средневековой и этнополитической истории татар.

Основатель и главный редактор (1997―2006) научного историко-археологического журнала «Татарская археология». Автор ряда учебников и учебных пособий, научных и научно-популярных работ. Член Союза писателей Татарстана.

Биография 
По окончании балтасинской средней школы поступил на историко-филологический факультет Казанского государственного педагогического института. Был ленинским стипендиатом. После окончания в 1963 году ВУЗа Фахрутдинова пригласили в аспирантуру при Институте языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР (с 1996 г. — Институт истории АН РТ), в котором он в дальнейшем и проработал до конца своей жизни. С 1966 года работал в нём в качестве младшего научного сотрудника.

В 1968 году в МГУ им. М. В. Ломоносова Фахрутдинов защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Территория Волжско-Камской Булгарии домонгольского и золотоордынского периодов (по археологическим и письменным источникам)». С 1974 года — старший научный сотрудник ИЯЛИ КФ АН СССР. В 1990 году в МГУ им. М. В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию по теме «Волжская Булгария. X—XIV вв. (историко-археологическое исследование)». С 1993 года — ведущий, а с 1996 — главный научный сотрудник ИЯЛИ КФ АН СССР.

После продолжительной болезни умер 10 марта 2014 года. Похоронен на .

Научная, общественная и организаторская деятельность 
С 1959 года принимал участие, а позже руководил отрядом Татарской археологической экспедиции, занимавшейся археологическим обследованием Татарской АССР, а также юго-восточных районов Чувашской АССР, территорий Ульяновской и Самарской областей. Руководимым Фахрутдиновым отрядом было выявлено и исследовано более 1200 археологических памятников. Ещё во время учёбы в аспирантуре им был составлен свод археологических памятников Волжской Булгарии, Булгарского улуса Золотой Орды и Казанского ханства. В то время появились первые его научные доклады и публикации, а в 1975 году Фахрутдинов составил археологическую карту Казанского ханства, содержащую сведения о Казани, Иске-Казанском, Чаллынском, Старо-Зюринском, Утернясьском, Тангачинском, Арском и Бимерском городищах.

Принимал участие в создании 6-томного издания «Археологическая карта Татарской АССР» (1981—1990).

В 1992 году по инициативе Фахрутдинова был основан Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник.

В 1997 году он организовал издание научного историко-археологического журнала «Татарская археология», главным редактором которого являлся до 2006 года (издал 19 номеров). В том же году за многолетние успехи в научной, общественной и научно-организаторской деятельности был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки РТ».

Последняя работа по этнополитической истории татарского народа VI—XX веков, над которой Фахрутдинов работал с 2009 года, была издана уже после смерти автора.

Научные взгляды 
В плане этнографии, основной тезис Фахрутдинова заключался в том, что современный татарский этнос сформировался в XIII—XIV веках путём объединения татар с родственными им кипчаками, которые ассимилировали местное булгарское население.

Награды 
 Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники (1994).
 Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (1997).
 Лауреат премии им. Х. Атласи (1996).

Библиография 
 Диссертации
 
 

 Монографии

Примечания

Источники

Рецензии

Литература

Ссылки 
 
 
 

Историки Татарстана
Специалисты по истории Татарстана
Выпускники Татарского гуманитарно-педагогического университета
Сотрудники Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова
Сотрудники Института истории имени Шигабутдина Марджани
Похороненные на Мусульманском кладбище Самосырово